Nyssa – città dell'Oregon negli Stati Uniti d'America
Nyssa  – antico nome di Nevşehir, città della Turchia
Nyssa – genere di piante della famiglia delle Nyssaceae dell'ordine Cornales

Pagine correlate 
 Nysa (disambigua)
 Nissa